Иван Базанов: Базанов, Иван Александрович (1867—1943) — русский учёный-юрист, ректор Томского государственного университета (1909—1913) .
 Базанов, Иван Иванович (1813–1883) — иркутский купец, золотопромышленник, действительный статский советник и благотворитель.